Nine Lives () може значити:

У музиці 

 «Nine Lives» — альбом гурту «REO Speedwagon».
 «Nine Lives» — альбом Бонні Рейтт.
 «Nine Lives» — альбом гурту «Aerosmith».
 «Nine Lives» — пісня з альбому.
 Nine Lives Tour — концертний тур у підтримку альбому.
 «Nine Lives» — альбом Роберта Планта.
 «Nine Lives» — альбом Стіва Вінвуда.
 «9 Lives» — альбом Кет Делуни.

У літературі 
Дев'ять життів () — науково-фантастичне оповідання Кліффорда Сімака, вперше опубліковане 1957 року.